Cosmopolitan
 Cosmopolitan (Brasil)
 Cosmopolitan (coquetel)

Desambiguação